

Nom commun 
 Le renne (au pluriel : rennes) ou caribou est un mammifère.

Nom propre

Patronyme 

 Jacques Rennes
 Juliette Rennes

Toponyme 
Communes françaises
Le nom Rennes est porté, en totalité ou en partie, par plusieurs communes françaises.
 Rennes, commune du département d'Ille-et-Vilaine (35), en Bretagne ; il s'agit de la  grande ville de France en nombre d'habitants.
 Rennes-en-Grenouilles, commune du département de la Mayenne (53) et de la région Pays de la Loire.
 Rennes-le-Château, commune du département de l'Aude (11) et de la région Occitanie.
 Rennes-les-Bains, commune du département de l'Aude (11) et de la région Occitanie.
 Rennes-sur-Loue, commune du département du Doubs (25) et de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Autres
 Rennes est une station du métro de Paris sur la ligne 12.
 Rue de Rennes est une rue de Paris.

Autres 
 (6190) Rennes est un astéroïde découvert en 1989.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme